Condat steht für:
 das ehemalige Kloster Condat mit dem späteren Namen Abtei von Saint-Claude in Saint-Claude (Jura), Frankreich
 die Condat AG, ein Berliner IT-Unternehmen

Condat ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Condat (Cantal) im Département Cantal
 Condat (Lot) im Département Lot
 Condat-en-Combraille im Département Puy-de-Dôme
 Condat-lès-Montboissier im Département Puy-de-Dôme
 Condat-sur-Ganaveix im Département Corrèze
 Condat-sur-Trincou im Département Dordogne
 Condat-sur-Vézère im Département Dordogne
 Condat-sur-Vienne im Département Haute-Vienne

Condat ist der Name folgender Personen:
Hauptsächlich Äbte und Heilige des Klosters Condat
 Romanus von Condat (franz. Saint-Romain, * um 400, † 463 oder 464)
 Lupicinus von Condat (franz. Saint-Lupicin, * um 400, † um 480)
 Eugendus von Condat (franz. Saint-Oyend, * um 450, † 510 oder 517)
 Claudius von Condat (franz. Saint-Claude, * 7. Jhd., † um 700)
 Georges Condat (1924–2012), französisch-nigrischer Politiker und Diplomat